Лас Ескобас има више значења:

 Лас Ескобас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Ескобас (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Ескобас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Ескобас (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Ескобас (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Ескобас (Аматитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Ескобас (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Ескобас (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Ескобас (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Ескобас (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Ескобас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Ескобас (Гвадалупе), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Ескобас (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Ескобас (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Ескобас (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Ескобас (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Ескобас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Ескобас (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Ескобас (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику